Stoneville ist der Name mehrerer Orte 

in den Vereinigten Staaten:

 Stoneville (Massachusetts)
 Stoneville (Mississippi)
 Stoneville (North Carolina)
 Stoneville (Ohio)
 Stoneville (South Dakota)
 Stoneville (West Virginia)

in Kanada:
 Stoneville (Neufundland und Labrador)

in Australien:
 Stoneville (Western Australia)